

Geografia

Niemcy 
 Lausa – dzielnica Belgern-Schildau
 Lausa – dzielnica Drezna

Zobacz też 
 Laussa